Rapaty bezeichnet zwei Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Rapaty (Gietrzwałd), Dorf der Gmina Gietrzwałd im Powiat Olsztyński, bis 1945: Rapatten, Kreis Osterode, Ostpreußen 
 Rapaty (Rybno), Ort der Gmina Rybno im Powiat Działdowski, bis 1920 und 1939 bis 1945: Marienhain, Kreis Neidenburg, Ostpreußen